Il torneo di singolare femminile dei Campionati mondiali di tennis tavolo 2011 è stato vinto dalla cinese Ding Ning, che ha sconfitto in finale la connazionale Li Xiaoxia.

Tabellone

Fase finale

2011